Weidenhof steht für:
 Weidenhof (Frankfurt am Main), ehemaliger Gasthof auf der Zeil
 Weidenhof (Wechte), denkmalgeschützte Hofstelle in Lengerich, Westfalen

Weidenhof ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Weidenhof (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Weidenhof (Arnbruck), Ortsteil der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Weidenhof (Creglingen), Ortsteil der Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Weidenhof (Kaisersbach), Ortsteil der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Weidenhof (Neustrelitz), Ortsteil der Stadt Neustrelitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Weidenhof (Öhringen), Wohnplatz im Stadtteil Büttelbronn von Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Weidenhof (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weidenhof (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Weidenhof (Wrist), Ortsteil der Gemeinde Wrist, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein

in Polen:
 Warszewo (ehemals Weidenhof im Landkreis Rawitsch, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Rawicz
 Wierzbiczany (ehemals Weidenhof im Landkreis Gnesen, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Gniezno (Landgemeinde)
 Wierzbowo (ehemals Weidenhof im Landkreis Kulm, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, siehe Lisewo